In 1919/20 werd het eerste Bergisch-Marks voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. Vorig seizoen speelden de clubs uit Düsseldorf in de competitie van Noordrijn. 

TuRU Düsseldorf werd kampioen en plaatste zich voor de West-Duitse eindronde. De club verloor meteen van Cölner BC 01. 

VfR Düsseldorf fuseerde met SC Union 05 Düsseldorf tot TuRU 1880 Düsseldorf. 
FC Borussia 06 Düsseldorf en FC Concordia 1905 Düsseldorf fuseerden tot BC 05 Düsseldorf 
FC Preußen Barmen nam de naam VfB Barmen aan.

Kreisliga

A-Klasse
Slechts de uitslagen van één groep zijn nog bekend.

Promotie-eindronde

Externe links
 fussball-historie.de
 Euroleagues

Bergisch-Marks voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1919/20